Појам Гримсби може да се односи на:
Гримсби, град у Уједињеном Краљевству
Гримсби (Онтарио), градић у Канади у покрајини Онтарио